HOD est un sigle qui peut désigner :
 , le titre de plusieurs œuvres.

HOD est un nom qui peut désigner :
 Höd, un dieu aveugle fils d'Odin, dans la mythologie nordique.